Аньолин () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1912—1993) — итальянский футбольный судья.
  (1915—1986) — аргентинский футболист.
  (1943—2018) — итальянский футбольный судья.